__БЕЗКН__

Boreoeutheria (Бореоеутерија — „праве сјеверне звијери”) је магноред плаценталних сисара. Овај магноред сисара обухвата надредове Laurasiatheria и Euarchontoglires. Стручни назив за чланове овог магнореда сисара је бореоеутери.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација магнореда Boreoeutheria:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе магнореда Boreoeutheria.

Временска распрострањенст

Унутар инфракласе Placentalia

Унутар магнореда Boreoeutheria

Види још 
 Класификација сисара
 Placentalni sisari

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 R. J. Asher and K. M. Helgen (2010) "Nomenclature and placental mammal phylogeny". BMC Evolutionary BIology 10(102):1-9

Спољашње везе 

 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 34) - Boreoeutheria"